

Codici 
 WOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wonken (Venezuela)
 wok – codice ISO 639-3 della lingua longto
 WOK – codice ISO 3166-2:GB di Wokingham (Regno Unito)

Altro 
 Wok  – padella tradizionale cinese